Па́ршин () — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Паршин, Александр Яковлевич (1939—2013) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.
 Паршин, Алексей Николаевич (1942—2022) — советский и российский математик, академик РАН.
 Паршин, Анатолий Алексеевич (1923—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Паршин, Василий Олегович (род. 1991) — российский борец.
 Паршин, Виктор Степанович (1921—1943) — танкист, Герой Советского Союза.
 Паршин, Владимир Дмитриевич (род. 1959) — российский хирург, член-корреспондент РАН.
 Паршин, Геннадий Васильевич (род. 1939) — волейбольный тренер.
 Паршин, Георгий Михайлович (1916—1956) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Паршин, Денис Сергеевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Паршин, Дмитрий Яковлевич (род. 1943) — специалист по автоматизации производства, профессор.
 Паршин, Иван Иванович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Паршин, Лев Александрович (1940—2015) — советский, российский дипломат.
 Паршин, Михаил Артамонович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 Паршин, Пётр Иванович (1899—1970) — советский государственный деятель.
 
 Паршин, Фёдор Игнатьевич (1915—?) — военный лётчик, Герой Советского Союза.



Топонимы 
 Паршин — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Паршин — хутор в Обливском районе Ростовской области.
 Паршин — разъезд в Чернышковском районе Волгоградской области. 
  — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 

 
 Паршиновка
 Паршаков
 Паршев
 Паршков